Ailsa Craig kan syfta på följande:

 Ailsa Craig, Antarktis, ö
 Ailsa Craig, Storbritannien, ö i Skottland